Krogsby kan syfta på:

 Krogsby, S:t Karins kommun – en by i S:t Karins kommun Egentliga Finland
 Krogsby – en by i Pikis kommun Egentliga Finland, se Kuotila